Mavenflip é um software de visualização de documentos utilizado para a para facilitar a fase de transição do papel para o digital em todos os tipos de publicações. O software MavenFlip foi lançado em 2010, oferecendo uma proposta qualificada a pesquisadores, editoras e órgãos públicos que desejam criar versões digitais de suas publicações impressas.

Ligações externas 
Site oficial

Software de 2010